Die Boxkämpfe im Fliegengewicht bei den Olympischen Sommerspielen 1936 in Berlin fanden vom 10. bis 15. August in der Deutschlandhalle statt.

Wettkampfverlauf 
Da der Brite Pat Palmer (Europameister und Meister des britischen Empire 1934) und der US-Amerikaner Johnny Marceline (US-amerikanischer Meister 1935) Profis geworden waren, durften sie nicht an den Spielen teilnehmen. Die neuen Vorschriften bezüglich des Kampfgewichts verursachten im Fliegengewicht mehr Schwierigkeiten als in jedem anderen. Einige Athleten waren zu schwer und mussten deshalb in einer höheren Gewichtsklasse antreten um eine Disqualifikation zu vermeiden. Aus diesem Grund war eine Prognose auf den Olympiasieg sehr schwierig. Vor dem Turnier wurden Louis Laurie aus den Vereinigten Staaten, der Franzose Gaston Fayaud, der Argentinier Alfredo Carlomagno sowie Felipe Nunag als Favoriten gehandelt.

In der ersten Runde sorgte der 18-jährige Amerikaner Laurie für Aufsehen. Das jüngste Mitglied des US-Teams in Berlin, kam zu einem schnellen und präzisen Sieg gegen Rudolf Bezděk aus der Tschechoslowakei. Auch der Deutsche Willy Kaiser konnte in seinem ersten Kampf beeindrucken, als er den Ringrichter zwang, den Kampf in der zweiten Runde gegen den Chilenen Guillermo López abzubrechen, um den Südamerikaner vor Verletzungen zu bewahren. Auch in seinen weiteren Kämpfen konnte Kaiser überzeugen, so besiegte er im Viertelfinale den Uruguayaner Fidel Tricánico und im Halbfinale Carlomagno aus Argentinien. Laurie scheiterte in einem engen Kampf jedoch am Italiener Gavino Matta aus Sardinien. 

Im Finale griff Kaiser von Anfang an an und setzte auf ein hohes Tempo. Matta kassierte einige Treffer und hatte einige Cuts um die Augen herum. Am Ende siegte Kaiser nach Punkten und holte die erste deutsche Goldmedaille im Boxen bei Olympischen Spielen überhaupt. Im Kampf um Bronze trat der Argentinier nicht an, weshalb der US-Amerikaner Laurie kampflos Bronze gewann.

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse (englisch)

Fliegengewicht